Janja est un toponyme qui peut désigner :
la Janja, une rivière du nord-est de la Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Drina ;
Janja, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Janja, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.
Janja, une Hyène qui apparait dans La Garde du Roi Lion.